Chione kellettii är en musselart som först beskrevs av Hinds 1845.  Chione kellettii ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
kellettii